Lauret (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lauret (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon